A Jónás szó jelentése lehet:
 Jónás – férfikeresztnév
 Jónás – ószövetségi próféta a Bibliában
 Jónás – a Fővárosi Állat- és Növénykert első vízilova
 Jónás – Gyulai Líviusz 1996-os animációs filmje